Zorile se poate referi la:
 Zorile, un sat în partea de sud a județului Constanța, Dobrogea
 Zorile, o localitate în județul Giurgiu, Muntenia
 Zorile (), județul Caraș-Severin
 Zorile, raionul Orhei
 Zorile SA, fabrică de încălțăminte din Republica Moldova

Vezi și 
 Când treci, zveltă și fragedă, odată cu zorile
 Zori
 Zorilă
 Zoreni
 Zorleni
 Zorileanu (Zorleanu)
 Zorilescu (Zorlescu)
 Zorlești
 Zorleasca
 Zorilor ()
 Zorlențu Mare (
 Zorlencior, sau: Zorlențul Mic ()
 Listă de nume românești - litera Z

Toponime românești